Ниже перечислена статистика выступлений Николая Давыденко.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров в одиночном разряде

Финалы Итогового турнира ATP в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (28)

Победы (21) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (9)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров в парном разряде

Финалы турниров ATP в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры

История личных встреч 
Теннисисты, занимавшие когда-либо 1 позицию в рейтинге ATP, выделены жирным шрифтом

Статистика приведена согласно данным сайта ITF.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Давыденко, Николай